Jacques Noël peut faire référence à :
 Jacques Noël (1920-2004), escrimeur français (fleuret), champion olympique aux Jeux olympiques d'été de 1952 ;
 Jacques Noël (1924-2011), décorateur de théâtre français.